Тііт Пяясуке (; *, Пилтсамаа) — естонський художник.

Примітки 

Естонські художники